Il singolare del torneo di tennis Heineken Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale Tommy Robredo 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Tommy Robredo (finale)
  Mario Ančić (secondo turno)
  David Ferrer (campione)
  Jarkko Nieminen (primo turno)

 Dominik Hrbatý (secondo turno) 
 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Agustín Calleri (semifinali) 
 Stanislas Wawrinka (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2007
ATP Tour 2007